

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Zadwór – część wsi Hutki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Zadwór – część wsi Żeglce w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Zadwór – część wsi Iwonicz w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Zadwór – część wsi Medynia Głogowska w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna

Zobacz też 
 Za Dworem